Куп УЕФА 2000/01.  је била 30. сезона одржавања другог по значају УЕФА клупског такмичења.

Такмичење је почело 8. августа 2000. и завршило се финалним мечом одиграним 16. маја 2001.

Учествовало је 138 клубова из 51 националних савеза.

Учешће екипа 
У Купу УЕФА 2000/01. учествовало је 138 представника 51-ог националног савеза УЕФА. Број екипа из појединог савеза одређује се према УЕФА лига коефицијенту.

Квалификациона шема Купа УЕФА 2000/01.
 Савези рангирани од 1 до 6 имали су по 3 клуба у квалификацијама. 
 Савези рангирани од 7 до 8 имали су по 4 клуба у квалификацијама.
 Савези рангирани од 9 до 15 имали су по 2 клуба у квалификацијама.
 Савези рангирани од 16 до 21 имали су по 3 клуба у квалификацијама.
 Савези рангирани од 22 до 49 имали су по 2 клуба (осим Лихтенштајна који је имао 1 клуб јер нема национално првенство).
 Савези рангирани од 50 до 51 имали су по 1 клуб. 
 Сваки од 3 најбоље рангирана савеза УЕФА Фер-плеја 1999/00. добија по једно додатно место.
 16 екипа елиминисаних из Лиге шампиона 2000/01. прелазе у Куп УЕФА. 
 3 победника Интертото купа 2000. прелазе у Куп УЕФА.

Победнику Купа УЕФА 1999/00. се додељује место у такмичењу као браниоцу титуле ако се преко домаћих такмичења није квалификовао у Куп УЕФА или Лигу шампиона 2000/01. Међутим, ово додатно место није потребно ове сезоне пошто се бранилац титуле (Галатасарај) већ квалификовао за европско такмичење кроз домаћа такмичења.

Рангирање савеза 

Напомене
 ФП: Додатни фер-плеј представници (Шведска, Шпанија, Белгија)
 ЛШ: Додатне екипе пребачене из Лиге шампиона 2000/01.
 ИНТ: Додатне екипе из Интертото купа 2000.

Распоред екипа 
 Квалификације (82 екипа)
 31 победника националних купова из савеза рангираних од 19-49
 33 другопласираних екипа из савеза рангираних од 16-49 
 13 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 9-21 
 3 екипе победника у Фер плеју
 2 првака националних првенстава Андоре и Сан Марина.
 Прво коло (96 екипа)
 41 победника из првог кола
 18 победника националних купова из савеза рангираних од 1-18
 2 трећепласиране екипе из савеза рангираних од 7-8
 5 четвртопласираних екипа из савеза рангираних од 4-8
 8 петопласираних екипа из савеза рангираних од 1-8
 3 шестопласиране екипе из савеза рангираних од 1-3
 16 поражених из трећег кола квалификација Лиге шампиона 2000/01. 
 Друго коло (48 екипа)
 48 победника из првог кола
 Треће коло (32 екипа)
 24 победника из другог кола
 8 трећепласираних екипа из такмичења по групама Лиге шампиона 2000/01. 
 Завршни део (16 екипе)
 16 победника из трећег кола играју осмину финала, четвртфинале, полуфинале и финале.

Екипе 
 ОК: Освајач купа
 ФК: Финалиста купа
 ЛК: Освајач Лига купа
 П-ПО: Победник националног плеј офа за Лигу Европе.
 ФП: Фер-плеј
 ИНТ: Победници Интертото купа
 ЛШ: Екипе елиминисане из Лиге шампиона
 ГР: Трећепласирани тим из такмичења по групама
 КВ3: Поражени из трећег кола квалификација

Квалификације 
Прве утакмице су игране 8/10. августа, а реванш утакмице 23/24. августа 2000.

|}

Прво коло 
Прве утакмице су игране од 11. до 14. септембра, а реванш утакмице од 21. до 28. септембра 2000.

|}

1 Овај меч је игран на стадиону Пратер у Бечу уместо на домаћем терену Црвене звезде у Београду јер је руководство Лестер ситија успело да убеди УЕФА да играње у СР Југославији представља безбедносни ризик за њих због политичке ситуације у земљи у то време.

Друго коло 
Прве утакмице су игране од 23. до 26. октобра, а реванш утакмице 7/9. новембра 2000.

|}

1 Реванш меч у Вигу се у ствари завршио резултатом 5:3 за домаћина Селту, али је касније утакмица регистрована службеним резултатом 3:0 у корист домаћина пошто је откривено да је Црвена звезда у свом саставу имала два суспендована играча.

Треће коло 
Прве утакмице су игране од 21. до 30. новембра, а реванш утакмице 5/7. децембра 2000.

|}

Осмина финала 
Прве утакмице су игране 15. фебруара, а реванш утакмице 22. фебруара 2001.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 8. марта, а реванш утакмице 15. марта 2001.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 5. априла, а реванш утакмице 19. априла 2001.

|}

Финале

Види још 
 Лига шампиона 2000/01.
 Интертото куп 2000.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 2000/01. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 2000/01. у УЕФА такмичењима